Cormeilles (Eure)
 Cormeilles (Oise)
ook:
Cormeilles-en-Parisis,  Val-d'Oise 
Cormeilles-en-Vexin,   Val-d'Oise
Montigny-lès-Cormeilles,   Val-d'Oise